Drommedaris (Enkhuizen)
 Zuiderpoort (Gent)